Kaltenbrunnen ein geographischer Name

Orte:
 Kaltenbrunnen (Salem), Ortsteil der Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Kaltenbrunnen (Gantschier), Siedlung der Ortschaft Gantschier in Vorarlberg, Österreich
 Kaltenbrunnen TG, Weiler in der politischen Gemeinde Affeltrangen

Gewässer:
 Kaltenbrunnen (Soden), Quelle bei Soden im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Kaltenbrunnen (Weides), rechter Oberlauf der Weides (zur Truppach, zur Wiesent) bis Frankenhaag, Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Kaltenbrunn
 Kaltenbrunnenbach
 Kaltenbrunner